Ou (欧), een Chinese achternaam
Ou (区), een Chinese achternaam
Open Universiteit 
The Open University